

События

Римская империя 
 Консулы Тиберий Клавдий Матерн и Марк Аппий Атилий Брадва Регилл Аттик.
 Около 185 — Переннис обвинён в подготовке покушения на императора и казнён вместе с сыном. Новым временщиком стал вольноотпущенник Клеандр. «Тогда было 25 консулов, и все провинции были проданы». Пертинакс отправлен управлять Британией.

Азия 
 Начало 185 — подавление наиболее крупных восстаний в Китае. Поражение Хуанфу Суна от «малых юэчжей» на северо-западе.

Искусство и наука 
 Клеомед обнаруживает преломление света атмосферой Земли.
 Сверхновая звезда, теперь известная как SN 185, отмечена китайскими астрономами в Астрологической летописи «Хоу Ханьшу», став самой ранней зарегистрированной сверхновой звездой.

Религия 
Ириней Лионский пишет, что есть только четыре Евангелия (приблизительная дата).

Родились 
 Ориген

См. также